Football Manager 2018 (skraćeno FM 18) je računarska igra. Razvijena je od strane Sports Interactive-a, a objavila ju je Sega. Originalni datum izlaska igre za Windows, macOS i Linux je 10. novembar 2017. godine, dok je datum izlaska igre za Nintendo Switch 13. april 2018. godine. Po prvi put u Football Manager serijalu su sve tri verzije igre (FM18 za PC, Mac i Linux, FM Touch 2018 za PC, Mac, Linux, iOS i Android i verzija za mobilne telefone, Football Manager Mobile 2018, za iOS i Android) objavljene na isti dan.

Razvoj 
FM 18 je razvijen od strane Sports Interactive-a, a objavljen od strane Sege. Glavno poboljšanje koje je FM 18 doneo u odnosu na prošle serijale je poboljšan meč endžin.

Ove godine su predstavljene dve velike novine u igri: Squad Dynamics i Medical Center.

Squad Dynamics, novina koje je najavljivana najpompeznije, menadžerima daje mogućnost da bolje sagledaju odnose unutar kluba, na relacji između samih igrača, kao i između igrača i menadžera.

Medical Center omogućava menadžeru da detaljno sagleda povrede ili istorije povreda svojih igrača.

Pored navedenih novina, određene promene su doživeli i ostali delovi igre.

Igrive lige 
Football Manager 2018 sadrži iste igrive lige kao i Football Manager 2017, s tim što je Indonežanska liga smanjena sa tri igriva nivoa na dva. Engleska ima najviše igrivih nivoa (do 6), dok švedska ima najviše igrivih liga, do 10. Ukupan broj igrivih liga u igri je 147, pokrivene su 52 države sa preko 2500 igrivih klubova.

Afrika

Azija

Evropa

Severna Amerika

Južna Amerika

Recenzije 
PC Gamer je ovogodišnjem FM-u dao ocenu 89/100 navodeći da je dobro izbalansirana igra. Na portalu Gamespot, igra ima ocenu 7/10 na osnovu 22 recenzije igrača. Na osnovu recenzija 33 kritike na portalu Metacritic, FM 18 ima ocenu 82/100.

Reference 

Видео-игре 2017.
Фудбалске игре
Игре за Windows
Видео-игре